Червоный:

 Червоный, Александр Владимирович (род. 1961) — советский и украинский футболист, тренер.
 Червоный, Виктор Владимирович (род. 1966) — советский и украинский футболист.